Catalina puede hacer referencia a:

 Consolidated PBY Catalina, un tipo de hidroavión desarrollado por la US Navy;
 Carrete de catalina, un  sistema de carrete de pesca usado para pesca menor;
 Catalina, antigua localidad chilena.
 Catalina, población del municipio de Güines, provincia de La Habana, Cuba;
 El servidor Tomcat Catalina;
 Catalina, el título de un álbum musical de la banda española de pop Danza Invisible;
 Catalina, canción incluida en el mencionado LP;
 C/2013 US10 (Catalina), un cometa proveniente de la nube de Oort.
 Catalina (receta) Un tipo de galleta o pan dulce originario de Venezuela hecho de harina de trigo y piloncillo llamado también ''cuca. 
No debe Confundirse con paledonia, siendo está última en forma de bizcocho y manteca de cerdo. Aun así a pesar de las confusiones ambas son muy apreciadas en este país. En Colombia se denomina mantecada negra a una especie de torta con piloncillo o panela, algunas veces coloreada con caramelina.Catalina''' como nombre propio puede deberse a:

Monarcas 
 De Rusia:
 Catalina I de Rusia, emperatriz de Rusia;
 Catalina la Grande, emperatriz de Rusia del siglo XVIII;

 De Inglaterra:
 Catalina de Valois, Reina de Inglaterra;
 Catalina de Aragón y Castilla, reina de Inglaterra;
 Catalina Howard, Reina de Inglaterra;
 Catalina Parr, reina de Inglaterra;
 Catalina de Braganza, reina de Inglaterra e Irlanda;
 Catalina de Cambridge, duquesa de Cambridge

 De Francia:
 Catalina de Médici, Reina y Regente de Francia;

 De Suecia:
 Catalina Sunnesdotter (fallecida en 1252). Esposa de Erik XI; 
 Catalina Karlsdotter (fallecida en 1450). Esposa de Carlos VIII; 
 Catalina de Sajonia-Lauemburgo (1513-1535). Primera esposa de Gustavo Vasa; 
 Catalina Jagellón (1526-1583), Esposa de Juan III; 
 Catalina Stenbock (1535-1621), Tercera esposa de Gustavo Vasa; 
 Catalina Månsdotter (1550-1612), también conocida como Karin Månsdotter. Esposa de Erik XIV;

 De otros países:
 Catalina Vasa (1539-1610), hija de Gustavo Vasa, condesa consorte de Frisia Oriental;
 Catalina Vasa, hija de Carlos IX, condesa consorte de Palatinado-Zweibrücken;
 Catalina Micaela de Austria, infanta de España y duquesa de Saboya;
 Catalina de Foix, reina de Navarra;
 Catalina de Lancáster, reina consorte de Castilla y León;
 Catalina de Valois-Courtenay, emperatriz de Constantinopla;
 Catalina de Austria, reina de Portugal;
 Catalina de Habsburgo, reina de Polonia.

Religiosas y santas 

 Catalina de Alejandría, santa;
 Catalina de Génova, santa;
 Catalina de Suecia, santa;
 Catalina de Siena, santa;

 Catalina de Ricci, monja italiana;
 Catalina de Bora, esposa de Lutero.

Otras
 Catalina Botero Marino, abogada colombiana; 
 Catalina de Erauso, monja y guerrera española;
 Catalina de los Ríos y Lisperger (1604 - 1665);
 Catalina Corró, nadadora española;
 Catalina Sandino Moreno, actriz colombiana;
 Catalina (comuna), de Chile
hu:Katarina